Ри́чардсон () — английская фамилия. Известные носители:

А 
 Ричардсон, Альфред Мэйдли (1868—1949) — британский и американский органист и музыкальный педагог.
 Ричардсон, Арнольд (род. 1928) — канадский кёрлингист, четырёхкратный чемпион мира.

Б 
  (род. 1969) — американский футболист и квотербек.
 Ричардсон, Бен (род. 1983) — английский кинооператор.
  (род. 1984) — американский актёр.
 Ричардсон, Брэд (род. 1985) — канадский хоккеист.

Г 
 Ричардсон, Гай (1921—1965) — британский гребец.
 
 Ричардсон, Горди (род. 1938) — американский бейсболист.

Д 
 Ричардсон, Дерек (род. 1976) — американский актёр.
  — американский танцовщик и хореограф, сооснователь компании Complexions.
 Ричардсон, Джеймс (1806—1851) — британский исследователь Африки.
 Ричардсон, Джеймс (род. 1941) — американский социолог.
 Ричардсон, Джейсон (род. 1981) — американский баскетболист.
 Ричардсон, Джейсон (род. 1986) — американский спринтер.
 Ричардсон, Джексон (род. 1969) ― бывший французский гандболист.
 Ричардсон, Джон (1787—1865) — шотландский ботаник, ихтиолог, врач, хирург, натуралист.
 Ричардсон, Джон (1934—2021) — английский актёр кино, снимавшийся в 1950-х — 1990-х годах.
 Ричардсон, Джон (род. 1960) — американский адмирал, руководитель военно-морскими операциями (главком ВМС США) с 2015 года.
 Ричардсон, Джонатан (1667—1745) — английский живописец-портретист, коллекционер и теоретик искусства.
 Ричардсон, Джордж Барклай (1924—2019) — британский экономист.
 Ричардсон, Джош (род. 1993) — американский баскетболист.
 Ричардсон, Джоэли (род. 1965) — британская актриса.
 Ричардсон, Дороти (1873—1957) — британская писательница и журналистка.

И 
 Ричардсон, Исраэль (1815—1862) — американский военный, участник мексиканской и гражданской войн.
 Ричардсон, Иэн (1934—2007) — шотландский актёр.

К 
  (род. 1959) — британская фигуристка-одиночница.
 Ричардсон, Квентин (род. 1980) — американский баскетболист.
 
 Ричардсон, Кевин (род. 1974) — бихевиорист животных.
 Ричардсон, Кейлин (род. 1984) — американская горнолыжница.
 Ричардсон, Киран (род. 1984) — английский футболист.
 Ричардсон, Кирон (род. 1986) — английский актёр.
 Ричардсон, Кит (1942—2017) — английский шахматист.
 Ричардсон, Кэмерон (род. 1979) — американская актриса и модель.

Л 
 Ричардсон, Латаня (род. 1949) — американская актриса, продюсер и театральный режиссёр.
 
 Ричардсон, Льюис Фрай (1881—1953) — английский учёный.
 Ричардсон, Люк (род. 1969) — канадский хоккеист.

М 
 Ричардсон, Майкл Рэй (род. 1955) — американский баскетболист и тренер.
 Ричардсон, Майлз (род. 1963) — английский актёр и сценарист.
 Ричардсон, Малачи (род. 1996) — американский баскетболист.
 Ричардсон, Маргарет — шотландская кёрлингистка.
 Ричардсон, Мелвин (род. 1997) — французский гандболист.
 Ричардсон, Милдред — британская фигуристка-парница.
 Ричардсон, Миранда (род. 1958) — британская актриса.
 Ричардсон, Мэри (1889—1961) — британская суфражистка.

Н 
 Ричардсон, Наташа (1963—2009) — британская актриса.
 Ричардсон, Нолан (род. 1941) — американский баскетбольный тренер.

О 
 Ричардсон, Оуэн Уильянс (1879—1959) — британский физик, лауреат Нобелевской премии 1928.

П 
 Ричардсон, Патриция (род. 1951) — американская актриса.

Р 
 Ричардсон, Ральф (1902—1983) — английский актёр.

С 
 Ричардсон, Салли (род. 1967) — американская актриса.
 Ричардсон, Сэмюэл (1689—1761) — английский писатель.
 Ричардсон, Сэм (род. 1984) — американский актёр.

Т 
 Ричардсон, Терри (род. 1965) — американский фэшн-фотограф.
  (1887—1971) — британский фигурист-парник.
 Ричардсон, Тони (1928—1991) — британский кинорежиссёр и продюсер.

У 
 
 Ричардсон, Уильям (1796—?) — британский астроном.
 Ричардсон, Уолтер (1885—1998) — американский долгожитель.
 Ричардсон, Уэс (1931—2011) — канадский кёрлингист, трёхкратный чемпион мира.

Ф 
 Ричардсон, Филип (1865—1953) — британский стрелок и политик.
 Ричардсон, Фрейзер (род. 1982) — английский футболист.

Х 
 Ричардсон, Хейли Лу (род. 1995) — американская актриса.
 Ричардсон, Херберт (1903—1982) — канадский гребец.
 Ричардсон, Хизер (род. 1989) — американская конькобежка.

Ш 
 Ричардсон, Шэннон (род. 1977) — американская актриса.

Э 
 Ричардсон, Элайн Синтия Поттер (более известна как Джамайка Кинкейд; род. 1949) — вест-индская писательница.
 Ричардсон, Элиот (1920—1999) — американский политик.
 Ричардсон, Элис (род. 1987) — английская регбистка, флай-хав команды «Ричмонд».

Составные фамилии 
 Ричардсон-Селлерс, Мэйси (род. 1992) — английская актриса.

Топонимы 
 Ричардсон — горный хребет на северо-западе Канады.
 Ричардсон — тауншип в округе Моррисон, Миннесота, США.
 Ричардсон — округ в штате Небраска (США).
 Ричардсон — пригород Далласа, штат Техас, США.
 Ричардсон — большой древний ударный кратер в северном полушарии обратной стороны Луны.
 Ричардсон-Спрингз — невключённая территория округа Бьютт штата Калифорния.